Abbas II. ist der Name folgender Herrscher:
 Abbas II. (Persien) (1633–1666), Schah von Persien
 Abbas II. (Ägypten) (1874–1944), Vizekönig von Ägypten